Pierre Thomas Robin Bengtsson, född 12 april 1988 i Kumla, är en svensk fotbollsspelare som spelar för Djurgårdens IF.

Klubbkarriär
Bengtsson. som är född och uppväxt i Kumla, värvades till AIK 2004. Under säsongen 2006 debuterade han som 18-åring i Allsvenskan i matchen mot Öster den 27 augusti. I november 2006 förlängde Bengtsson kontraktet med klubben med tre år och under hösten 2009 flyttade Bengtsson till den danska klubben FC Nordsjælland. Flyttlasset gick i slutet av januari 2011 vidare till nästa klubb i Danmark då han blev klar för ligamästarna FC Köpenhamn.

I maj 2017 återvände Bengtsson till FC Köpenhamn, där han skrev på ett femårskontrakt. Den 1 februari 2021 lånades Bengtsson ut till Vejle BK på ett låneavtal över resten av säsongen 2020/2021.

Den 23 januari 2022 värvades Bengtsson till det allsvenska laget Djurgården med kontrakt för två säsonger. Tröjnumret blev 19.

Landslagskarriär
I Sveriges VM-kvalmatch mot Färöarna den 11 juni 2013 (2–0) hemma på Friends Arena i Solna spelade han hela landskampen som vänsterback.

Statistik

Klubblag

Landslag

Meriter
AIK
Allsvenskan: 2009
Svenska cupen: 2009

FC Nordsjælland
Danska cupen: 2010, 2011

FC Köpenhamn
Danska Superligan: 2011, 2013, 2019
Danska cupen: 2012, 2015

Källor

Dansk statistik på danskfodbold.com
U21-landslagets spelare 2010

Noter

Svenska fotbollsspelare
Svenska landslagsspelare i fotboll
Spelare i AIK Fotboll
Spelare i FC Nordsjælland
Spelare i FC Köpenhamn
Spelare i 1. FSV Mainz 05
Spelare i SC Bastia
Spelare i Vejle BK
Spelare i Djurgårdens IF Fotboll
Spelare i Fotbollsallsvenskan
Spelare i Superligaen
Spelare i Fußball-Bundesliga
Spelare i Ligue 1
Spelare i Europamästerskapet i fotboll för herrar 2020
Födda 1988
Levande personer
Män
Personer från Kumla